The ABBA Collection (relançado em 2004 como The Ultimate Collection) é uma compilação composta por 4 discos, de diferentes nomes, com músicas do grupo pop sueco ABBA. A coletânea foi lançada originalmente pela Reader's Digest em 1993.

The ABBA Collection possui quatro discos e com o relançamento de 2004, os nomes dos cds 2 e 4 foram alterados. Um total de 80 músicas compõem a compilação.

Lista de faixas

Disco 1

Disco 2

Disco 3

Disco 4

Notas

 O disco é conhecido como Take A Chance On Me no lançamento de The Ultimate Collection.
 O disco é conhecido como Thank You For The Music no lançamento de The Ultimate Collection.

Ligações externas
 The Ultimate Collection no Allmusic 
 The Ultimate Collection no Discogs 
 The Ultimate Collection no Amazon 

Álbuns de ABBA
Coletâneas de 1993
Álbuns em língua inglesa